Barrett Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barrett Branch (Lewis County, Kentucky)
 Barrett Branch (Marshall County, Kentucky)
 Barrett Branch (Missouri), im Howell County
 Barrett Branch (Clay County, North Carolina)
 Barrett Branch (Madison County, North Carolina)
 Barrett Branch (Oklahoma), im Seminole County
 Barrett Branch (Tennessee), im Monroe County